Windosill — это видеоигра-головоломка, вышедшая в 2009 году и повлиявшая на другие игры.

Игровой процесс 
В Windosill игроку необходимо перемещать объекты, которые находятся в комнате, взаимодействовать с ними.

Галерея

Разработка 
Разработчик Windosill — Патрик Смит. Название Vectorpark относится к работам, созданным им.

При разработке игры автор использовал в ней звуки с сайта .

Релиз Flash-версии Windosill состоялся в 2009 году. 15 декабря 2011 года вышла портированная версия игры для iOS, включавшая в себя концепт-арт (эта версия доступна только для iPad). В апреле 2012 года Windosill стала частью Humble Bundle студии Amanita Design.

Оценки 
По данным агрегатора рецензий Metacritic, Windosill получила «всеобщее признание». Сразу несколько авторов рецензий сочли, что им понравился стиль, в котором выполнена графика Windosill.

Наследие 
Windosill оказала своё влияние на такие игры, как Alto’s Adventure, Blek, Donut County и Monument Valley. Позже, в 2015 году, вышла игра Metamorphabet, созданная тем же разработчиком, что и Windosill.

Примечания 

Компьютерные игры 2009 года